Карл Берндтссон (; 16 марта 1892, Гётеборг — 29 сентября 1943, там же) — шведский шахматист, неоднократный чемпион страны.

Четырёхкратный победитель неофициальных чемпионатов Швеции по шахматам: 1918, 1920, 1921 (совместно с Г. Нюхольмом) и 1926.

Победитель Турнира северных стран 1928 года.

В составе национальной сборной участник трёх Олимпиад (1930—1933).

Редактор шахматного журнала Schackvärlden.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты Швеции